M60 može značiti:
Messier 60 (M60), galaksija
M60 (strojnica), američka strojnica kalibra 7,62 mm
M60 (beztrzajni top), jugoslavenski beztrzajni top kalibra 82 mm
M60 Patton, američki tenk korišten u Drugom svjetskom ratu